Ley Agraria puede referirse a:

 Ley agraria o lex agraria, ley romana que regula la distribución de tierras públicas (ager publicus).
 Expediente de la Ley Agraria, denominación de una frustrada iniciativa legislativa de los ilustrados españoles del último tercio del .
 Ley de Reforma Agraria de España de 1932, aprobada durante la Segunda República y que trató de resolver el latifundismo.
 Política Agraria Común de la Unión Europea, política que gestiona las subvenciones que se otorgan a la producción agrícola en la Unión Europea.
 Reforma agraria, conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra.